La diocesi di Cordova (in spagnolo: Córdoba) può riferirsi a:
diocesi di Cordova in Spagna (in latino: Dioecesis Cordubensis)
diocesi di Córdoba in Messico (in latino: Dioecesis Cordubensis in Mexico)
arcidiocesi di Córdoba in Argentina (in latino: Archidioecesis Cordubensis in Argentina)